Ива́н Оболе́нский:
 
 Оболенский, Иван Владимирович (ум. после 1507) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода.
 Оболенский, Иван Иванович (в монашестве Тихон; 1856—1926) — епископ Русской православной церкви, митрополит Уральский и Николаевский.
 
  
 Оболенский, Иван Николаевич (1841—1920) — русский учёный-терапевт, тайный советник, профессор.
 Телепнев-Оболенский, Иван Фёдорович Овчина (?—1539) — боярин, затем конюший и воевода в княжение Василия III и Ивана IV.